Adam Sędziwój Czarnkowski (armories Nałęcz ; 1555-1628 à Kalisz) fut voïvode de Łęczyca et staroste général de Grande-Pologne (1593 -1628)

Il a participé au côté du roi de Pologne Stefan Batory aux guerres contre la Grande-principauté de Moscou.

Il a servi de médiateur durant la rébellion de Sandomierz. En 1606-1609, il a participé aux guerres contre la Turquie et la Suède.

Il est l'arrière-arrière-grand-père de la reine de France, Marie Leszczynska, par la mère de celle-ci, Catherine Opalinska.

Arbre généalogique des Opaliński-Czarnkowski

Références

 

Naissance en 1555
Décès en 1628
Personnalité polonaise du XVIIe siècle